Een verkeersweg:
 N806 (België)
 N806 (Frankrijk)
 N806 (Nederland), zie Provinciale weg 806

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing